Rezek beziehungsweise Režek ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Rezek (1853–1909), böhmisch-tschechischer Historiker und Politiker
 Boris Režek (1908–1986), jugoslawischer Skilangläufer und Regisseur, Autor und Drehbuchautor.
 Francisco Rezek (* 1944), brasilianischer Jurist und Diplomat
 Franz Rezek (1847–1912), österreichischer Militärkapellmeister und Komponist
 Gregor Režek (* 1991), slowenischer Eishockeyspieler
 Jan Rezek (* 1982), tschechischer Fußballspieler
 Josef Rezek (* 1990), australischer Eishockeyspieler
 Petr Rezek (Sänger) (* 1942), tschechischer Sänger
 Petr Rezek (Philosoph) (* 1948), tschechischer Philosoph
 Philipp Rezek (1894–1963), österreichisch-US-amerikanischer Pathologe und Hochschullehrer
 Ron Rezek (* 1946), US-amerikanischer Designer

Siehe auch:
 Režek